Ащерино — название населённых пунктов в России:

 Ащерино — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Ащерино — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Ащерино — деревня в Ленинском городском округе Московской области.
 Ащерино — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Ащерино — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Ащерино — деревня в муниципальном образовании город Алексин Тульской области.
 Ащерино — деревня в Сурском районе Ульяновской области.